Георги Попхристов може да се отнася за:

 Георги Попхристов (1876 – 1962), български революционер
 Георги Попхристов (журналист) (1889 – 1959), български журналист
 Георги Христов (революционер) или Попхристов (1876 – 1964), български революционер